Massimiliano Vieri, dit Max Vieri (né le  à Sydney), est un footballeur italo-australien. 

Cet attaquant est le petit frère de Christian Vieri et le fils de Bob Vieri.

Biographie

Carrière en club

Carrière en équipe nationale 

Max possède 6 sélections en équipe d'Australie, obtenues entre 2004 et 2005.

Palmarès 
 Vainqueur de la Coupe d'Océanie en 2004 avec l'équipe d'Australie

Statistiques

Statistiques en club

Notes et références

Liens externes 
 
  Fiche de Massimiliano Vieri sur aic.football.it

Footballeur international australien
Joueur vainqueur de la Coupe d'Océanie de football
Footballeur italo-australien
Footballeur italien
Joueur de la Juventus FC
Joueur de l'AC Prato
Joueur de l'Alma Juventus Fano
Joueur de l'AC Ancône
Joueur de l'Hellas Vérone
Joueur du SSC Naples
Joueur de la Ternana Calcio
Joueur de l'US Triestina Calcio
Joueur de l'AC Arezzo
Joueur du Novare Calcio
Joueur du Calcio Lecco 1912
Naissance en septembre 1978
Naissance à Sydney
Personnalité australienne née d'un parent italien
Personnalité australienne née d'un parent français
Personnalité italienne née d'un parent français